

Codici 
 MNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mungaranie (Australia).

Sigla automobilistica 
 MNE - sigla automobilistica internazionale del Montenegro